Reno può far riferimento a:

Fiumi
 Reno – uno fra i più lunghi fiumi europei (passa in Svizzera, Austria, Liechtenstein, Francia, Germania e Paesi Bassi)
 Reno di Lei – Uno dei rami sorgentiferi del Reno,  che nasce in Italia ed è italiano fino alla diga, ceduta nel 1952 con un trattato internazionale alla Svizzera
 Reno – omonimo fiume italiano che nasce in Toscana e sfocia in Emilia-Romagna

Geografia

Italia
 Reno di Leggiuno – frazione costiera del comune di Leggiuno (VA) che ospita l'Eremo di Santa Caterina del Sasso sul Lago Maggiore
 Reno – quartiere di Bologna

Stati Uniti
 Reno – township della contea di Iosco, Michigan
 Reno – città della contea di Washoe, Nevada
 Reno – città della contea di Lamar, Texas
 Reno – città della contea di Parker, Texas
 Contea di Reno – contea dello stato del Kansas, Stati Uniti

Persone
 Jean Reno – attore francese
 Janet Reno (1938-2016) – ex ministro della giustizia (Attorney general) statunitense
 Marcus Reno (1834-1889) – ufficiale di cavalleria che partecipò alla battaglia del Little Bighorn
 Reno – un ex lottatore di wrestling della WCW
 Teddy Reno – cantante italiano
 Reno – personaggio di Final Fantasy VII

Film
 Reno – film del 1923 diretto da Rupert Hughes
 Reno – film del 1930 diretto da George J. Crone
 Reno – film del 1939 diretto da John Farrow

Altro
 Reno – divinità fluviale (potemos) nella mitologia greco-latina 
 Reno – dipartimento dell'Italia napoleonica
 Reno  – un tipo di stupefacente